Muhammadiya () bezeichnet
eine islamische Modernisierungsbewegung in Südostasien, siehe Muhammadiyah
eine Stadt in Marokko, siehe Mohammedia
eine Provinz in Marokko, siehe Mohammedia (Provinz)
die nach ihrem Anführer Muhammad Bey Abu Dahab auch als Abu-Dahab-Fraktion bezeichnete ägyptische Mamluken-Fraktion der Muhammadija